

Toponímia

Quebec, Canadá 
Montreal — maior cidade do Quebec
Ilha de Montreal — onde a cidade acima está localizada.
Região Metropolitana de Montreal
Montreal (região administrativa)

Comunas da França 
Montréal (Ardèche) — na Auvérnia-Ródano-Alpes
Montréal (Aude) — na Occitânia
Montréal (Yonne) — na Borgonha-Franco-Condado
Montréal (Gers) — na Occitânia
Montréal-la-Cluse — na Auvérnia-Ródano-Alpes
Montréal-les-Sources — na Auvérnia-Ródano-Alpes
Villeneuve-lès-Montréal — em Aude, Occitânia

Outros países 
Montreal (Wisconsin) — cidade dos Estados Unidos
Mont-ral — em : Montreal; município da Catalunha, Espanha

Outros usos 
Senhorio da Transjordânia — também chamado Senhorio de Montreal
Alfa Romeo Montreal — modelo de automóvel

Monte Real — vila e antiga freguesia do concelho de Leiria, Portugal
Monreale — comuna da Sicília, Itália
Monte Royal — na parte norte da cidade canadiana
Mont-Royal — cidade da Região Metropolitana de Montreal

Desambiguações de topônimos